Elif Elmas (Macedonisch: Елиф Елмас) (Skopje, 27 september 1999) is een Macedonisch voetballer die doorgaans als centrale middenvelder speelt. Hij tekende in juli 2019 een contract tot medio 2024 bij Napoli, dat €16.000.000,- voor hem betaalde aan Fenerbahçe. Elmas debuteerde in 2017 in het Macedonisch voetbalelftal.

Clubcarrière 
Elmas maakte zeven doelpunten in 44 competitieduels voor het Macedonische Rabotnički Skopje. Daarmee wekte hij de interesse van Fenerbahçe SK, dat hem in juli 2017 kocht. Op 16 september 2018 maakte Elmas zijn eerste competitiedoelpunt voor de Turkse club, tegen Konyaspor.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 5 oktober 2022

Interlandcarrière 
Elmas debuteerde op 11 juni 2017 in het Macedonisch voetbalelftal, in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Spanje.

Referenties 

Macedonisch voetballer